Godzina milicyjna – wprowadzone 13 grudnia 1981 r. dekretem o stanie wojennym ograniczenia w poruszaniu się osób w miejscach publicznych między godziną 22:00 a 6:00 na terenie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Ze względu na umożliwienie pracownikom przyjścia na pierwszą zmianę do pracy, skrócone zostały później o dwie godziny, tj. od 23:00 do 5:00.

Zobacz też 
 godzina policyjna

Przypisy 

Prawo PRL
Stan wojenny w Polsce 1981–1983